Аведаньйо; Авенданьо; Авенданьйо

 Віктор Аведаньйо (1907—1984) — аргентинський боксер, олімпійський чемпіон 1928 року.
 Гільєрмо Флорес Авенданьо (1894—1982) — гватемальський політичний діяч; в. о. Президента Гватемали (1957—1958).
 Дієго де Авенданьйо (1594—1688) іспанський священик-єзуїт з Перу, богослов, правознавець і філософ, противник рабовласництва.
 Дієго Нуньєс де Авенданьо (? — 1606) — віце-король Нової Іспанії (1606—1607).
 Ернесто Сото Авенданьйо (1886—1969) — аргентинський скульптор.
 Серафин Авенданьйо (1838—1916) — іспанський художник-портретист.
 Фернандо Авенданьйо (? — 1665) — католицький священик, перуанський місіонер-єзуїт.
 Хуан Авенданьо (* 1961) — іспанський тенісист.
 Хуан Пабло Аведаньйо (* 1982) — аргентинський футболіст.
Іспанські прізвища